Schloss Tangerhütte steht für folgende Gebäude in der Stadt Tangerhütte, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt:

 Altes Schloss Tangerhütte
 Neues Schloss Tangerhütte